Gáldar är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de Las Palmas och regionen Kanarieöarna, i den sydvästra delen av landet,  km sydväst om huvudstaden Madrid. Gáldar ligger  meter över havet och antalet invånare är . Den ligger på ögruppen Kanarieöarna.

Terrängen runt Gáldar är varierad. Havet är nära Gáldar norrut. Den högsta punkten i närheten är Montaña de Gáldar,  meter över havet,  km nordost om Gáldar. Runt Gáldar är det tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Arucas,  km öster om Gáldar. I omgivningarna runt Gáldar  

Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Kanarieöarna